ООО «Сибэнергомаш» (Барнаульский котельный завод) — промышленное предприятие в Барнауле, крупнейший производитель котельного оборудования в России. Предприятие Алтайского края изготовит основные элементы линейных ускорителей для Института ядерной физики. Входит в Группу компаний НОВАЭМ.

Завод основан в 1942 году на базе эвакуированного котельного производства Невского машиностроительного завода имени В. И. Ленина.

Предприятие занимается производством паровых котлов и водогрейных котлов для ТЭЦ, тягодутьевых машины для энергетики, химии, нефтехимии, отрасли стройматериалов, пищевой, металлургической отраслей. А также воздушно-гидравлических баллонов, ёмкостей под налив различной вместимости, железнодорожных цистерн.

Производственные мощности «Сибэнергомаш» позволяют выпускать 30-40 котлоагрегатов, 1300—1600 тягодутьевых машин. На заводе имеется лаборатория для проведения аэродинамических, акустических и прочностных испытаний натурных машин и их моделей/

По объёму реализации продукции завод занимает 62-е место среди предприятий России в рейтинге АК&М.

С июня 2014 года предприятие работает в режиме неполной рабочей недели. Основные кредиторы - коммерческие банки. Арбитражный суд Алтайского края ввёл на заводе процедуру наблюдения до апреля 2015 года по иску о банкротстве от банка «Глобэкс». 

Решением Арбитражного суда Алтайского края от 30.04.2015 ОАО «Сибэнергомаш» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.

Примечания

Ссылки 
 Сибэнергомаш. Официальный сайт.
Карточка ОАО Сибэнергомаш на сайте ЕФРСБ

Предприятия Барнаула
Производители энергетического оборудования
Здания и сооружения, построенные в 1942 году в России
1942 год в Алтайском крае